L'édition 2019 du tournoi de tennis de Corée se déroule du 16 au  à Séoul, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Karolína Muchová remporte le tournoi en simple, Lara Arruabarrena et Tatjana Maria celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Serbe Ivana Jorović et de la Slovaque Viktória Kužmová. Elles sont respectivement remplacées par Kirsten Flipkens, Stefanie Vögele et Denisa Allertová.

Lauréates 
En simple, la Tchèque et tête de série  Karolína Muchová remporte son premier titre en battant la Polonaise et tête de série  Magda Linette. Il s'agit de la première Tchèque à remporter le tournoi depuis 5 ans.

En double, Lara Arruabarrena et Tatjana Maria remportent leur deuxième titre ensemble en battant Hayley Carter et Luisa Stefani. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, et du  de la saison pour l'Espagnole.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Corée
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Coree
Sport en Corée du Sud en 2019
Tennis en septembre 2019